Orschanka (russisch ) ist der Name folgender Orte in der Republik Mari El (Russland):
 Orschanka (Orschanski), Siedlung städtischen Typs und Verwaltungszentrum des Orschanski rajon
 Orschanka (Sowetski), Dorf im Sowetski rajon